Nariva (schip, 1920),  Brits stoomvrachtschip uit de Tweede Wereldoorlog
Nariva County, een graafschap in Trinidad en Tobago